«Последние дни на Марсе» () — британский научно-фантастический триллер режиссёра , основанный на рассказе «The Animators» писателя-фантаста . Действие происходит в недалёком будущем на планете Марс. Премьерный показ состоялся 20 мая 2013 года в рамках Каннского кинофестиваля в программе «Две недели режиссёров», в широкий прокат лента вышла осенью 2013 года.

Сюжет 
Экипаж из восьми астронавтов в течение 6 месяцев работает на научно-исследовательской станции на Марсе в рамках второй марсианской миссии «Aurora Mars Mission 2». На орбите находится космический корабль «Aurora» с остальными участниками экспедиции.

До момента завершения программы группе остаётся немногим более 19 часов, когда один из членов команды обнаруживает в собранных образцах грунта микроскопические следы некой формы жизни и, решив скрыть полученные сенсационные результаты, сообщает командиру о якобы обнаруженной поломке оборудования на одном из полигонов и получает разрешение на выезд с базы вместе с напарником. Однако уже во время поездки об открытии становится известно остальным членам команды. Возникает вопрос, как отнестись к самому открытию и к сокрытию подобного факта их коллегой.

По прибытии на полигон происходит несчастье — получивший подтверждение своему открытию учёный Марко Петрович падает в только что образовавшийся провал и погибает. Именно с этого момента начинается череда страшных событий — обнаруженная форма жизни поражает землян, превращая их одного за другим в злобных монстров, жаждущих уничтожения оставшихся в живых людей. Инфекция попадает в организм через кровь и через некоторое время заражённые перестают быть людьми.

Выжившие члены экипажа предпринимают отчаянную попытку вызвать спасательную команду с орбиты и убежать от нападающих монстров на роверах. В итоге погибают все члены экспедиции, кроме Винсента Кэмпбелла, а также прибывшие на шаттле спасатели. Выживший Винсент Кэмпбелл отправляет сообщение, что у него хватит запасов продовольствия и воздуха, чтобы дождаться спасателей, однако он тоже может быть заражён.

В ролях 
 Лев Шрайбер — Винсент Кэмпбелл
 Ромола Гарай — Ребекка Лэйн
 Элиас Котеас — Чарльз Брунель
 Оливия Уильямс — Ким Олдрич
 Джонни Харрис — Роберт Ирвин
 Горан Костич — Марко Пе́трович
 Том Каллен — Ричард Харрингтон
 Юсра Варсама — Лорен Долби

Съёмки 
Съёмки проходили главным образом в пустыне Вади Рам в Иордании, а также на студии Elstree Studios в Борхэмвуде, Хартфордшир, Англия.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 19 % на основе 58 рецензий со средним баллом 4,8 из 10.

См. также 
 Жизнь на Марсе
 Аврора (программа)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
  
 
 
 Cannes Film Review: ‘The Last Days on Mars’  — обзор фильма на сайте Variety
 The Last Days on Mars: Cannes Review  — обзор фильма на сайте The Hollywood Reporter

Научно-фантастические фильмы
Фантастические фильмы Великобритании
Фильмы о Марсе
Фантастические фильмы о космосе
Фантастические фильмы 2013 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2013 года